Первый дивизион Мальты 1953/1954 () — 39-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1953/1954
Мальта
Мальта
1953 год на Мальте
1954 год на Мальте